Lingua turca – la lingua parlata in Turchia.
 Toilette alla turca – tipo particolare di vaso sanitario.
 Divano alla turca – tipo particolare di divano conosciuto come ottomana

Pagine correlate 

 Rondò alla turca
 Turchi